Seth har flere betydninger:

 Seth – gud i den ægyptiske mytologi

Personer 
 Seth Gilliam – amerikansk skuespiller
 Seth Green – amerikansk skuespiller og tv-producent
 Seth Lakeman – britisk sanger
 Seth Lover – amerikansk guitarist
 Seth MacFarlane – amerikansk animator, tegnefilmsdubber, instruktør m.m.
 Seth Peterson – amerikansk skuespiller
 Seth Rogen – canadisk skuespiller, komiker m.m.
 Seth Sethsen – dansk-grønlandsk morder

Andet 
 Seth-trilogien – skrevet af Anne-Marie Vedsø Olesen
 Seth (film) – fra 1999, instrueret af Anders Refn
 Seth (Holsten) – by og en kommune i Kreis Segeberg

Se også 
 Set